Dreisesselberg ist der Name mehrerer Berge in Bayern:

 Dreisesselberg (Lattengebirge), im Landkreis Berchtesgadener Land
 Dreisesselberg (Bayerischer Wald), im Landkreis Freyung-Grafenau